Holmgren kan som auktorsförkortning betyda:

 August Emil Holmgren
 Arthur Hermann Holmgren
 Noel Holmgren
 Patricia Holmgren

Robotskapade auktorsförkortningar